Дидерихс: немецкая фамилия.

Известные носители 
 Дидерихс, Андрей Романович (1884—1942) — русский и советский художник и график.
 Дидерихс, Леонид Андреевич (1907—1938) — советский дирижёр и аранжировщик.
 Дидерихс, Николаас Йоханнес (1903—1978) — президент ЮАР.
 Дидерихс, Фёдор Федорович (1779—1846) — фортепианный мастер, основатель первой в России фабрики роялей и пианино.
 Дидерихс, Юлий Фёдорович (1872—1958) — русский и советский архитектор.

См. также 
 Братья Дидерихс — старейшая фортепианная фирма Российской Империи.